Barhi (Hazaribagh)
Barhi (Katni)